Л'Іль-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на північ від Парижа, 9 км на захід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2790 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7682,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Л'Іль-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені